Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van mei 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 28 mei 2010.

Vrouwen 05